Bouncer steht für:

 Bouncer, Proxy für den Internet Relay Chat
 Bouncer (Cricket), Wurf beim Cricket
 Bouncer, Blitzaufsatz in der Fotografie, siehe Blitzmethoden #Bouncer
 The Bouncer, französisches Film (2018)
 Türsteher

Siehe auch:
 Bounce
 Bouncen